Osoby o tym imieniu i nazwisku nazwisku:
 Piotr Radziszewski - polski inżynier
 Piotr Radziszewski - polski lekarz urolog
 Piotr Radziszewski - polski dziennikarz